Beatriz Futuro Muhlbauer mais conhecida como Baby (26 de fevereiro de 1986) é uma jogadora de rugby union brasileiro.

Carreira 
Beatriz Futuro integrou o elenco da Seleção Brasileira Feminina de Rugbi de Sevens, na Rio 2016, que ficou em 9º lugar.

Jogadores olímpicos de rugby sevens do Brasil
Jogadores de rugby sevens nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016